«Электрический штат» () — будущий художественный фильм братьев Руссо в жанре постапокалиптической фантастики. Его съёмки начались в октябре 2022 года. Главную роль в картине играет Милли Бобби Браун.

Сюжет 
Литературной основой сценария стал графический роман Саймона Столенхага. Центральный персонаж — девочка-подросток, которая ищет пропавшего брата в компании робота. Действие происходит в будущем, после техногенной катастрофы.

В ролях 
 Милли Бобби Браун — Мишель
 Крис Пратт —  Китс
 Джонатан Ке Кван —   
 Брайан Кокс
 Стэнли Туччи
 Джейсон Александер
 Мартин Клебба 
 Дженни Слэйт
 Джанкарло Эспозито
 Энтони Маки
 Билли Боб Торнтон

Производство и премьера 
Проект был анонсирован в 2017 году. Режиссёрами стали братья Руссо, сценарий написали Кристофер Маркус и Стивен МакФили. Каст был сформирован к сентябрю 2022 года. Главные роли получили Милли Бобби Браун и Крис Пратт. Съёмки картины начались в октябре 2022 года в Атланте, а закончиться должны в феврале 2023 года.

Примечания 

Научно-фантастические фильмы США
Оригинальные фильмы Netflix